Edwardson est un patronyme porté notamment par :

 Åke Edwardson (né en 1953), journaliste et un écrivain suédois de romans policiers ;
 Derek Edwardson (né en 1981), joueur professionnel de hockey sur glace américain.

Homonymie de patronyme